Марте́н Сан-Луи́ (, ; 18 июня 1975, Лаваль, Квебек, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является главным тренером «Монреаль Канадиенс». Обладатель Кубка Стэнли, чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка мира.

26 июня 2018 года было объявлено о включении игрока в Зал хоккейной славы. Церемония включения состоялась 12 ноября 2018 года.

Юность 
Мартен Сан-Луи родился 18 июня 1975 года в городе Лаваль во франкоязычной провинции Квебек. С детства он увлекался различными видами спорта: футболом, гимнастикой и хоккеем, но главным был именно хоккей, которым Сан-Луи начал заниматься профессионально. Мартин провёл один год за юниорскую команду «Хоксбери Хоукс» (1992/93), после чего был принят в университет Вермонта на спортивную стипендию.

Клубная карьера

«Вермонт Катамаунтс» 
Сан-Луи выступал за хоккейную команду университета «Вермонт Катамаунтс» в течение четырёх лет. За это время Мартин поставил несколько клубных рекордов: стал лучшим бомбардиром (267 очков) и лучшим ассистентом (176 результативных передач) «Вермонта» за всю историю. Кроме того, Сан-Луи принадлежит лучший показатель результативности за один сезон — 85 очков (1995/96). В 1995, 1996 и 1997 годах Мартин номинировался на Хоби Бэйкер Авард — приз лучшему игроку университетского хоккея. В 2007 году Сан-Луи был введён в зал спортивной славы Вермонтского университета, а спустя 5 лет получил специальную награду «За достижения» (), присуждаемую выпускникам ВУЗов.

Вместе с Мартеном Сан-Луи за «Катамаунтс» играли Эрик Перрен, с которым они впоследствии проведут несколько сезонов в «Тампе», и вратарь Тим Томас.

«Калгари Флэймз» 
Несмотря на впечатляющие успехи в студенческой лиге, Сан-Луи не попал на драфт НХЛ и осенью 1997 года оказался в «Кливленд Ламберджекс» — клубе, представляющем Международную хоккейную лигу. В 56 играх за «дровосеков» Мартин набрал 50 очков, наконец обратив на себя внимание скаутов НХЛ: 18 февраля 1998 года Сан-Луи подписал контракт с «Калгари Флэймз» как свободный агент и отправился в фарм-клуб «пламён» — «Сент-Джон» (с которым он весной вышел в финал Кубка Колдера).

Сезон 1998/99 Сан-Луи также провёл почти полностью в «Сент-Джон Флэймз», а следующий — уже в «Калгари» (с ноября 1999). За 56 игр регулярного чемпионата НХЛ Сан-Луи занёс себе в актив лишь 18 очков (3 гола и 15 передач). В межсезонье менеджмент «Калгари» принял решение отказаться от услуг Сан-Луи, и Мартин перешёл в «Тампу-Бэй Лайтнинг»  в качестве свободного агента.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

2000—2008 
Сан-Луи дебютировал за новый клуб 6 октября 2000 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Первый гол в составе «молний» он забил полтора месяца спустя в ворота «Атланты» (шайба была заброшена в меньшинстве). Всего за первый полноценный сезон в НХЛ (без «ссылок» в низшие лиги) Сан-Луи записал на свой счёт 40 очков (18 шайб и 22 передачи).

Эти цифры Мартен мог превзойти уже в следующем году, однако ему помешала тяжёлая травма — перелом ноги, полученный в столкновении с защитником «Питтсбург Пингвинз» Йозефом Мелихаром 23 января 2002 года. Перелом отправил Сан-Луи на больничную койку до апреля. В итоге канадский форвард набрал лишь 35 очков в 53 играх регулярного чемпионата, хотя до травмы он был лидером «Тампы» по результативности.

Прорывным для Сан-Луи и для «Тампы-Бэй» в целом стал сезон 2002/03, который Сан-Луи начал в первом звене «Тампы» с Брэдом Ричардсом (центрфорвард) и Фредериком Модином (левый край). Мартен провёл все 82 матча розыгрыша регулярного чемпионата, а «молнии» впервые с 1996 года вышли в плей-офф. Сан-Луи отметился 70-ю очками в «регулярке» и был вызван в сборную Востока на матч всех звёзд, который прошёл неподалёку от Тампы в Санрайзе на арене «Флориды Пантерз». В играх на вылет Сан-Луи набрал 12 очков в 11 матчах («Тампа» дошла до полуфинала конференции), что стало лучшим показателем среди хоккеистов «молний».

Однако настоящий успех пришёл к Сан-Луи и его клубу в 2004 году. «Молнии» заняли второе место по итогам регулярного чемпионата, уступив лишь «Детройт Ред Уингз». Сан-Луи выиграл гонку бомбардиров, с 94 очками опередив всех преследователей. Плей-офф вышел триумфальным для «Тампы»: обыграв последовательно «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Монреаль Канадиенс» (4:0) и «Филадельфию Флайерс» (4:3), команда из Флориды вышла в финал Кубка Стэнли. В семиматчевой серии (причём в седьмой матч её перевёл именно Сан-Луи, забросив победную для «Тампы» шайбу во втором овертайме шестого поединка) «молнии» победили «Калгари» и впервые в истории завоевали главный трофей НХЛ.

По итогам сезона Сан-Луи получил Арт Росс Трофи (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), Плюс/минус Авард, Лестер Пирсон Авард (приз лучшему игрока всего сезона по мнению профсоюза хоккеистов) и Харт Трофи (приз лучшему хоккеисту сезона). В плей-офф Сан-Луи стал вторым бомбардиром (24 очка), уступив лишь партнёру по звену Ричардсу (26), которому достался Конн Смайт Трофи.

В сентябре 2004 года стало известно о локауте в Национальной хоккейной лиге, и Сан-Луи, как и многие североамериканские игроки, уехал в Европу, заключив соглашение с «Лозанной». По возвращении в США Мартин подписал новый контракт с «Тампа-Бэй», рассчитанный на шесть лет, в течение которых он должен был получить 31 миллион долларов. Но обновление контракта не пошло Сан-Луи на пользу — в сезоне 2005/06 годов он набрал лишь 60 очков в регулярном чемпионате. «Тампа», в последний момент попавшая в плей-офф с восьмого места Восточной конференции, в первом же раунде проиграла «сенаторам» из Оттавы (4:1).

По ходу сезона 2006/07 тренер «Лайтнинг» Джон Торторелла поставил Сан-Луи в одну тройку нападения с другим лидером команды — Венсаном Лекавалье, что он уже практиковал весной 2003 года. Результат оказался впечатляющим — пара форвардов из Квебека набрала 210 очков в розыгрыше регулярного чемпионата. В активе Мартина было 102 балла (новый личный рекорд). В плей-офф «молнии» вышли, заняв седьмое место на Востоке, и снова уступили в 1/8 финала, на этот раз — «Нью-Джерси Девилз» (4:2).

В августе 2007 года, после травмы Тима Тэйлора, Сан-Луи был назначен альтернативным капитаном «Тампы-Бэй». В конце регулярного чемпионата 2007/2008 он набрал 500-е очко в НХЛ, забив гол в ворота «Баффало Сейбрз». Всего Сан-Луи заработал 83 очка за сезон, который сложился для «молний» ещё хуже, чем предыдущие: хоккеисты из Тампы не смогли квалифицироваться в плей-офф впервые с 2003 года. Команду покинули Брэд Ричардс и главный тренер Джон Торторелла.

2008—2014 
25 января 2009 года Мартин в третий раз подряд и в пятый раз за карьеру сыграл в матче всех звёзд, проведённом на домашнем стадионе «Монреаль Канадиенс». В 2010 году Сан-Луи продлил контракт с «Тампой-Бэй Лайтнинг». По условиям нового соглашения он становился игроком «молний» до конца сезона 2014/15 с зарплатой 4 миллиона долларов в год (2011—2015).

Сегодня великий день для нашего клуба. Марти значит для нас очень много, и на льду, и за его пределами. Его работу и преданность невозможно переоценить, и мы очень рады тому, что он решил закончить карьеру в «Тампе».

Начиная с 2009 года партнёром Мартена Сан-Луи по первому звену стал Стивен Стэмкос, задрафтованный «Лайтнинг» годом ранее. Дуэт Стэмкос — Сан-Луи стал одним из самых результативных в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона 2009/10 Сан-Луи набрал 94 очка и выиграл Леди Бинг Трофи — награду, на которую он уже номинировался несколько раз. В следующем сезоне Мартин набрал 99 очков и снова получил Леди Бинг Трофи; кроме того, Сан-Луи оказался в тройке претендентов на Харт Трофи, но в финальном голосовании уступил Кори Перри из «Анахайм Дакс».

В плей-офф сезона 2010/11, куда «Тампа» пробилась после четырёхлетнего отсутствия, «молнии» вышли в финал конференции и проиграли там «Бостон Брюинз» — будущему обладателю Кубка Стэнли. Счёт в серии — 4:3. Интересно, что одним из лидеров чемпионского «Бостона» был одноклубник Мартена по «Вермонт Катамаунтс» — голкипер Тим Томас. Сан-Луи сыграл в плей-офф 18 матчей и набрал 20 очков (10+10), став лучшим бомбардиром своей команды.

8 декабря 2011 года, в начале сезона 2011/12, Сан-Луи получил неприятную травму: на тренировке «Тампы» нападающий Доминик Мур попал Мартину шайбой в лицо. Сан-Луи был вынужден пропустить пять матчей. Таким образом, прервалась его серия из 499 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ подряд, стартовавшая в ноябре 2005 года. За несколько дней до травмы Сан-Луи набрал 800-е очко в НХЛ, а ещё раньше забил 300-й гол.

Сезон 2012/13 получился урезанным из-за локаута, продлившегося более 100 дней. В отличие от локаута 2004/05, Мартин Сан-Луи не уехал в европейский клуб: оставшись в Америке, он принимал участие в переговорах профсоюза игроков НХЛ с руководством лиги о новом коллективном соглашении. Их итогом стал новый договор, заключённый 6 января 2013 года.

В начавшемся зимой регулярном чемпионате Сан-Луи провёл все 48 матчей и набрал 60 очков, что второй раз за карьеру принесло ему Арт Росс Трофи. Позднее Мартин был номинирован на Леди Бинг Трофи и выиграл этот приз в третий раз за четыре года (в голосовании он опередил Патрика Кейна). Но «Тампа», несмотря на результативную игру своих лидеров — Сан-Луи и Стэмкоса, вновь осталась за бортом плей-офф.

1 октября 2013 года, после ухода из «Лайтнинг» Венсана Лекавалье, Сан-Луи был представлен как новый капитан команды. 19 ноября он сыграл 1000-й матч в НХЛ, став 286-м игроком в истории лиги, кому покорилась такая отметка.18 января 2014 года Сан-Луи сделал свой первый покер за карьеру, что, однако, не помогло «Тампе» победить «Сан-Хосе Шаркс».

«Нью-Йорк Рейнджерс» 

5 марта 2014 года Сан-Луи был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» на капитана «синерубашечников» Райана Кэллахана, а также выборы в первом и втором раундах драфта. Ранее, в январе, Стив Айзерман, совмещавший должности генерального менеджера «Тампы-Бэй Лайтнинг» и сборной Канады, не включил Сан-Луи в заявку на Олимпийские игры в Сочи, после чего тот обратился к руководству клуба с просьбой об обмене. В оставшейся части сезона НХЛ Мартин сыграл не очень результативно, забросив лишь одну шайбу в 19 матчах, однако в плей-офф он набрал 15 баллов (8+7). «Рейнджерс» дошли до финала Кубка Стэнли, но составить достойную конкуренцию «Лос-Анджелес Кингз» не смогли: команда из Калифорнии победила в серии за 5 матчей.

Сан-Луи впервые сыграл против «Лайтнинг» 17 ноября 2014 года, уже в следующем сезоне. Он забил единственный гол своей команды, проигравшей со счётом 1:5. 28 ноября в матче против «Филадельфии» Сан-Луи набрал 1000-е очко в НХЛ, став 81-м и 6-м незадрафтованным игроком, который сумел этого достичь.

2 июля 2015 года объявил о завершении своей карьеры.

Международная карьера 
Дебют Сан-Луи в сборной Канады состоялся летом 2004 года на Кубке мира по хоккею, куда Мартин приехал в ранге действующего обладателя Кубка Стэнли. В первой же игре против команды США Сан-Луи забил гол и отдал результативную передачу на Джо Сакика, принеся «кленовым листьям» победу со счётом 2:1. Всего на турнире Сан-Луи провёл 6 матчей и набрал 4 очка. Канадцы стали победителями Кубка, обыграв в финале финнов, а в полуфинале — чехов.

Следующим крупным соревнованием для Сан-Луи стали Олимпийские игры 2006 года в Турине. Форвард «Тампы» сыграл те же 6 матчей, но сборная повторить успех не смогла, потерпев поражение в четвертьфинале.

В 2008 и 2009 годах Сан-Луи принимал участие в чемпионатах мира по хоккею, и оба раза сборная Канады становилась серебряным призёром (первое место занимали россияне). В 2009 году, набрав 15 очков (4+11), Мартин стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Летом 2009 года Сан-Луи был включён в расширенный состав сборной Канады для участия в ближайших Олимпийских играх. Сан-Луи присутствовал на предолимпийском сборе в Калгари (24-27 августа), однако в итоговом варианте состава, который объявил Стив Айзерман 30 декабря, Мартина не оказалось.

Сан-Луи не попал в состав сборной Канады на Олимпиаду в Сочи, оглашённый 7 января 2014 года, но через месяц, когда стало ясно, что Стивен Стэмкос не успеет восстановиться к началу игр, по решению менеджмента сборной заменил своего партнёра по клубу. Мартин провёл 5 матчей, включая финал, и стал чемпионом олимпийских игр.

Всего на счету Мартина Сан-Луи 35 игр и 32 очка в составе национальной сборной Канады.

Рекорды 
Мартин Сан-Луи является лидером среди всех игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» по  результативным передачам (588) в регулярных чемпионатах НХЛ.

Тренерская карьера 
9 февраля 2022 года был назначен на пост и.о. главного тренера «Монреаль Канадиенс».

Награды и достижения

Командные

НХЛ 
 Обладатель Кубка Стэнли: 2004

Сборная Канады 
 Обладатель Кубка мира: 2004
 Олимпийский чемпион: 2014
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 2008, 2009

Личные

НХЛ 
 Участник матча всех звёзд (6): 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011
 Обладатель НХЛ Плюс/Минус Авард: 2004
 Обладатель Арт Росс Трофи (2): 2004, 2013
 Обладатель Лестер Пирсон Авард: 2004
 Обладатель Харт Трофи: 2004
 Обладатель Леди Бинг Трофи (3): 2010, 2011, 2013

Сборная Канады 
 Лучший бомбардир чемпионата мира: 2009

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Личная жизнь 
Сан-Луи познакомился со своей будущей женой Хизер Кэрэгол в 1996 году. В июле 2000 года они поженились. Пара воспитывает троих сыновей: Райана, Лукаса и Мэйсона.

Факты 
 26-й номер на свитере Сан-Луи — дань уважения кумиру детства Мартина, шведскому хоккеисту Матсу Неслунду. В январе 2017 года этот номер выведен из обращения клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
 Мартин Сан-Луи — второй после Гретцки незадрафтованный игрок в истории НХЛ, который получил Харт Трофи.
 Сан-Луи — один из восьми хоккеистов (и на сегодняшний день последний), кому удавалось выиграть Арт Росс Трофи, Харт Трофи и Кубок Стэнли в течение одного сезона (2004). Остальные семеро — Хоуи Моренц (1931), Билл Коули (1941), Горди Хоу (1952), Жан Беливо (1956), Бобби Орр (1970), Ги Лафлёр (1977, 1978) и Уэйн Гретцки (1984, 1985, 1987).

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон

Примечания

Ссылки 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вермонт Катамаунтс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Обладатели Арт Росс Трофи
Обладатели Харт Трофи
Обладатели Тед Линдсэй Эворд
Обладатели Леди Бинг Трофи
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Выпускники Вермонтского университета